Masha est une variante du prénom Macha.
 Pour le prénom, son étymologie et ses variantes, voir Macha (prénom).
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les articles dont le titre commence par Masha.

Cinéma et télévision 

 Princesse Masha, film français de René Leprince, sorti en 1928 ;
 Masha et Michka, série télévisée d'animation créée en 2009.

Toponyme 

 Masha, un woreda de la région Éthiopie du Sud-ouest ; 
 Masha, son centre administratif et l'ancienne capitale de l'awraja Mocha de la province d'Illubabor.

Divers 
 Masha, un des personnages du manga Tôkyô mew mew.

Voir aussi